Cristofer Clemente (1985-), traileur espagnol ;
 Javier Clemente (1950-), entraîneur espagnol de football ;
 Francesco Clemente (1952-), artiste et peintre italien ;
 Ludovic Clemente (1986-), footballeur andorran ;
 Michel Clémente (1955-), joueur de rugby à XV français ;
 Ramón Clemente (1988-), basketteur portoricain ;
 Roberto Clemente (1934–1972), joueur portoricain de baseball ;
 Rosa Clemente (1972-), femme politique américaine ;
 Steve Clemente (1885-1950), acteur mexicain.

Prénom

Toponyme 

 .

Sport 
 Prix Roberto Clemente, décerné à joueur de la Ligue majeure de baseball.